Le Bihan est un patronyme d'origine bretonne, qui signifie « petit ».

 Adrien Le Bihan (1938-), écrivain et traducteur français ;
 Cécile Le Bihan, résistante, marraine de guerre puis épouse d'Henri Rol-Tanguy ;
 Christophe Le Bihan (1968-), triathlète français ;
 Clarisse Le Bihan (1994-), footballeuse française ;
 Denis Le Bihan (1957-), médecin et physicien français ;
 François Le Bihan (1935-1972), cycliste français ;
 François Le Bihan, syndicaliste, cofondateur du PCF, déporté à Auschwitz ;
 Jacky Le Bihan (1947-), joueur de football français ;
 Jean Le Bihan (1940-), informaticien et chercheur français ;
 Jean Le Bihan (1791-1867), abbé qui a collecté des témoignages de chouans, grand-oncle de François Cadic ;
 Jean-Marc Le Bihan, (1953-2019), chanteur de rue lyonnais ;
 Jean-Claude Le Bihan (né en 1951), auteur, spécialiste de la vitiviniculture de loisir ;
 Jean-Claude Le Bihan, judoka brestois ;
 Jean-Paul Le Bihan (1944-), enseignant, archéologue et écrivain français ;
 Johann Le Bihan (1979-), nageur français ;
 Joseph Le Bihan (1930-), cofondateur de l'Institut de Locarn et professeur honoraire de géostratégie à HEC-ISA ;
 Manon Le Bihan (1991-), handballeuse française ;
 Marcel Le Bihan (1923-2009), personnalité politique française ;
 Marcel Pierre Marie Le Bihan (1916-1940), pilote d'avion et officier de marine français ;
 Mickaël Le Bihan (1990-), footballeur français ;
  (Pêr ar Bihan ; 1924-), écrivain et poète français de langue bretonne ;
 René Le Bihan, conservateur du musée des Beaux-Arts de Brest ;
 Samuel Le Bihan (1965-), acteur français ;
 Sylvie Le Bihan (1965-), écrivaine français ; 
 Youenn Le Bihan, luthier et talabarder.
 Ewenn Le Bihan (1994-), aventurier et conquérant ;

Références 

Patronyme breton